Borg har flere betydninger:

 Borg – en borg er et fæstningsbygningsværk
 Borg – efternavn
 Björn Borg
 Anna Borg
 Kim Borg
 Borg (Star Trek) – fiktive individer i Star Trek, som er blevet assimileret i borg-kollektivet
 Borg (Lofoten) – udgravningsområde i Lofoten

Se også 
 Borgen - flertydig
 Borger - opkaldt efter fæstningsbygningsværket borg
 Borg Stift - stift i Den Norske Kirke